USS Maury je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Maury (DD-100) 
 USS Maury (DD-401)

Maury